Hexomyza är ett släkte av tvåvingar. Hexomyza ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Minerarflugor
Hexomyza